Евангелие Пархал:

  А—1453
  S—4927